Die pakistanische Snooker-Meisterschaft ist die nationale Meisterschafts Pakistans im Snooker, die seit 1960 jährlich von der Pakistan Billiards & Snooker Association ausgetragen wird. Insbesondere die Ergebnisse der ersten drei Jahrzehnte des Turnieres sind sehr lückenhaft dokumentiert. Gemäß der bekannten Ergebnisse ist Mohammed Yousuf Rekordsieger des Turnieres.

Sieger

Einzelnachweise 

Nationale Meisterschaft (Snooker)
Billardturnier in Pakistan
Erstveranstaltung 1960